29 – rok
 29 p.n.e.
 29 (liczba)
 29 (singel)
 29 (singel Demi Lovato)